Яков Рудерман:
 Рудерман, Яков Исаакович (1937—1993) — советский футболист.
 Рудерман, Яков Ицхок (1901—1987) — американский раввин.